Клы — топоним:
 Клы — название реки Санзар в нижнем течении;
 Клы — обводнённый карьер на востоке Ютазинского района Республики Татарстан;
 Клы — река в Республике Алтай, правый приток Сарыкокши;
 Клы — река в Республике Башкортостан, вытекает из озера Узункуль, впадает в озеро Ускуль.